Belli kan henvise til

 Belli, et efternavn
 Michel Belli, en dansk sanger
 Peter Belli, en dansk sanger og skuespiller
 Wladimir Belli, en italiensk cykelrytter

 Belli (af latin, ‘Bellum’ (krig)), anvendt i bl.a. Casus belli (krigens årsag)
 Belli (folkeslag), en keltisk præ-romersk folkeslag, der levede i området omkring den nuværende spanske provins Zaragoza